Ранчо Салгадо има више значења:

 Ранчо Салгадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Салгадо (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику